Yilan steht für:

 Yilan (Stadt in Taiwan), Stadt auf der Insel Taiwan
 Landkreis Yilan, Landkreis auf der Insel Taiwan
 Yilan (Harbin), Kreis der Stadt Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Yilan (Yanji), Großgemeinde der Stadt Yanji in der chinesischen Provinz Jilin
 Yilan (Yilan), Großgemeinde, Sitz der Kreisregierung des Kreises Yilan der Stadt Harbin
 Yilan He, Fluss auf Taiwan